La Anunciación  (en italiano, Annunciazione) es uno de los cuadros más célebres del pintor barroco italiano Giambattista Pittoni. Está pintado al óleo sobre tabla (madera de álamo) que mide 98 cm. de alto y 217 cm de ancho y data del periodo 1757. Se conserva en la Galería de la Academia de Venecia de Venecia.

Historia 
Pittoni pintó la Anunciación en 1757, el período de su plena madurez artística, la obra representa una nube dorada de la que emerge en una elegante composición el Arcángel Gabriel con lirios en mano, símbolo tradicional de la pureza de la Virgen. Su aspecto aéreo está acompañado por cuatro querubines y la paloma del Espíritu Santo, que ocupa el punto más brillante de la composición.
La composición triangular, que converge al ángel y la Virgen hacia el Espíritu Santo, representada por la paloma, comunica de inmediato la intervención salvadora del Altísimo, que asume la naturaleza humana en sí misma. Las brillantes y densas nubes que rodean al ángel ocultan los muebles y realzan el brillo celestial de la apariencia del Arcángel Gabriel. Los querubines, envueltos en nubes, son una extensión de la iconografía de la Anunciación, como a veces aparece en ciertas obras después del Concilio de Trento. Detrás de la Virgen, se ve un púlpito con un libro abierto, elementos introducidos en la iconografía de la Anunciación del , una clara referencia a la oración, en la que la Virgen fue absorbida antes de l 'apariencia. Para algunos comentaristas, el libro es probablemente un Salterio, para otros, sería el libro de Isaías, que profetiza la concepción de un niño por una virgen (Isaías, 7.14). El Arcángel Gabriel viste lirios florecientes, un símbolo de pureza, y, señalando a la paloma blanca, que domina la escena, subraya la voluntad divina de la Anunciación, que es recibida suavemente por la Virgen María, un modelo de fe. para cada creyente.

Véase también  
 Anunciación (Leonardo, Uffizi)
 Anexo: Cuadros de Leonardo da Vinci

Referencias 
 Elisa Viola, L'Accademia di Venezia: i maestri, le collezioni, le sedi, Marsilio, 2005
 Zava Boccazzi F. (1979), p. 172
 Nepi Scirè G./Valcanover F. (1985), p. 152 ; Nepi Scire' G. (1995), pp. 60–69
 Nepi Scirè G. (1998), p. 141
 Colosio G. (2002), p. 711-712
 Moschini Marconi S. (1970), p. 80-81, n. 171
 Laura Pittoni, Dei Pittoni, artisti veneti, p. 93, 1907
 "Leonardo", Los grandes genios del arte, n.º 17, Eileen Romano (dir.), Unidad Editorial, S. A., 2005, ISBN 84-89780-69-2

Enlaces externos 
L'Annunciazione, Giambattista Pittoni, Venecia Gallerie dell'Accademia, Catálogo 438, sala 9
L'Annunciazione, Giambattista Pittoni, Propiedad del Estado, Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales, Patrimonio Cultural, código 05 00401163

Pittoni, Galería de la Academia
Pintura de Italia del siglo XVIII
Cuadros de 1757
Representaciones de ángeles
Barcos en el arte
Pintura de la Galería de la Academia de Venecia